Ралли Греции 1975 года (официально Acropolis Rally 1975) - четвёртый этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 24 по 31 мая. Это 22-е Ралли Греции в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном гравийно-асфальтовом покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 580 км и была разделена на 48 спецучастков. На старт вышло 87 экипажей и только 17 из них добрались до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году